Христо Иванов:

 Иванов, Христо (в монашестве Тихон; род. 1945) — епископ Болгарской православной церкви, титулярный епископ Тивериопольский.
 Иванов, Христо (род. 1974) — болгарский политик и адвокат.
 Иванов, Христо (род. 1982) — болгарский футболист, вратарь.